El término mecánica de sólidos alude al estudio de cuerpos formados por partículas que se imponen restricciones de movimiento las unas a las otras. Comprende dos tipos de problemas muy diferentes, que en esta enciclopedia se abordan en sendos artículos:

 la mecánica del sólido rígido, que permite calcular en primera aproximación las velocidades y aceleraciones de un agregado de partículas, y es aplicable en primera aproximación también a sólidos deformables;
 la mecánica de sólidos deformables, que permite calcular velocidades relativas y cambios de forma, del agregado formado por todas las partículas.

Solidos